En mathématiques : 
 un cas dégénéré est un cas limite dans lequel une classe d'objet change sa nature pour appartenir à une autre classe habituellement plus simple.
 la dégénérescence est un paramètre de théorie des graphes
En cinétique chimique, la dégénérescence de l'ordre d'une réaction désigne une situation où la concentration d'un des réactifs est quasiment constante pendant la réaction, si bien qu'elle n'a pas d'influence sur la vitesse de la réaction. L'ordre observé est donc un ordre apparent dit « dégénéré ».
En physique quantique, la dégénérescence est le fait pour plusieurs états quantiques distincts de se retrouver au même niveau d'énergie.
 En psychiatrie la dégénérescence est conçue comme une dégradation de l'être humain qui donne à l'hérédité un rôle prépondérant. C'est Bénédict Augustin Morel qui a été le premier à établir une Théorie de la dégénérescence comme origine de l'aliénation mentale. Cette théorie qui comporte des liens explicites avec la religion — l'homme créé à l'image de Dieu — a dominé toute la psychiatrie jusqu'à la première guerre mondiale. Elle est alors devenue plus marginale quant à ses relents religieux mais retrouve une deuxième jeunesse avec la question de l'hérédité.
 En agriculture, la dégénérescence variétale intervient pour les cultures allogames à  à la suite de croisements incontrôlés entre deux variétés de la même espèce, ce qui entraîne une altération de la pureté de la variété et des caractéristiques voulues.
 En pathologie végétale, la « dégénérescence de la pomme de terre » est le nom sous lequel étaient désignées autrefois les maladies virales qui affectent cette plante.
 En médecine, la dégénérescence correspond à la destruction progressive d'un tissu (ex: maladie neurodégénérative)

Voir aussi